Татья́на Ива́новна Шмыро́ва (, Седльце, Царство Польское, Российская империя — , Санкт-Петербург, Россия) — русская советская артистка балета, солистка Ленинградского театра имени Кирова, балетный педагог. Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР (1972).

Биография 
По окончании Ленинградского Хореографического Училища (педагоги Агриппина Ваганова, А. М. Монахов) в Театре имени Кирова.

Исполняла сольные партии в театре с 1930 года по 1959 год.

Татьяна Ивановна Шмырова — носитель замечательных традиций и культуры Академии эпохи Агриппины Вагановой. Будучи её ученицей, Шмырова передала следующим поколениями балерин методику Вагановой, а также посвятила себя преподаванию в хореографическом училище. Она знала наизусть все балеты Леонида Якобсона. Вела класс актёрского мастерства. Ставила номера «Битструп», «Кумушки» и другие.

В Театре имени Кирова Татьяна Шмырова стала первой исполнительницей партий:

 1946 — Испанская принцесса «Золушка», балетмейстер Константин Сергеев, на музыку Сергея Прокофьева
 1950 — Главная сваха «Шурале», балетмейстер Леонид Якобсон, на музыку Фарида Яруллина
 1953 — Маша «Родные поля», балетмейстеры А. Л. Андреев, Н. М. Стуколкина
 1955 — Мать «Тарас Бульба», балетмейстер Б. А. Фенстер, на музыку Соловьёва-Седого
 1958 — тётка Анни «Тропою грома», балетмейстер Константин Сергеев

Исполнительница танцев в балетах:
 Панадерос «Раймонда» Мариуса Петипа (возобн. Вагановой), на музыку А. Глазунова
 Русская пляска — «Медный всадник» — балетмейстер Ростислав Захаров
 «Лауренсия», балетмейстер Вахтанг Чабукиани, на музыку Александра Крейна
 «Пламя Парижа», балетмейстер Василий Вайнонен, на музыку Бориса Асафьева

Она прожила 78 лет, под конец жизни болела, написала две книги воспоминаний, выступала с лекциями и статьями о балете.

Партии Татьяны Шмыровой в классическом репертуаре

Сочинения 
 1961 — 
 1962 — 
 1962 — 
 
 1985 — 
 1991 — 
 1991 —

Литература 
 1989 — 
 1997 —

Примечания

Ссылки 
 Репертуар балета Мариинского театра
  Списки выпускников Академия русского балета им. А. Я. Вагановой — Татьяна Шмырова, 1930

Выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Преподаватели академии русского балета имени А. Я. Вагановой